

Diritto 
Arresto – in diritto, atto con cui si priva una persona della sua libertà di spostamento
Arresto in flagranza di reato
Arresto illegale
Arresto – nel diritto francese, sentenza emessa da una corte o un giudice supremo

Altro 
Arresto – in informatica, il processo di chiusura di un sistema operativo in esecuzione, finalizzato al susseguente spegnimento del computer
Arresto di Gesù – episodio della Passione di Gesù, descritto nei quattro Vangeli
Arresto cardiaco – situazione clinica improvvisa caratterizzata dall'inefficacia o assenza dell'attività cardiaca che porta alla perdita della circolazione sanguigna
Sei in arresto! –  cartone animato